Chandrapur (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Chandrapur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chandrapur